Kresák bzw. Kresak bedeutet:

 (1849) Kresák, Asteroid
 C/1954 M2 (Kresak-Peltier), hyperbolischer Komet

Kresák ist der Familienname folgender Personen:

 Ľubor Kresák (1927–1994), slowakischer Astronom